Mesothuria är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Ludwig 1894. Mesothuria ingår i familjen slangsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slangsjögurkor
Mesothuria